McNary ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 McNary (Arizona)
 McNary (Louisiana)
 McNary (Texas)

McNary ist der Familienname folgender Personen:
 Charles L. McNary (1874–1944), US-amerikanischer Politiker
 John Hugh McNary (1867–1936), US-amerikanischer Jurist
 William S. McNary (1863–1930), US-amerikanischer Politiker

McNary bezeichnet außerdem:

 McNary Dam, einen Staudamm am Columbia River
 McNary Field, einen Flughafen bei Salem